Nassar ist der Familienname folgender Personen:

 Daoud Nassar (* 1970), palästinensischer Gründer und Leiter des Friedensprojekts „Zelt der Völker“
 Elias Nassar (* 1960), maronitischer Bischof von Sidon
 Farid Nassar alias Fredwreck (* 1972), US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent
 Jamal Nassar (* 1946), US-amerikanischer Politologe palästinensischer Herkunft
 Larry Nassar (* 1963), US-amerikanischer Arzt und Serien-Sexualstraftäter
 Nayel Nassar (* 1991), US-amerikanischer Reiter
 Nemr Abou Nassar (* 1983), US-amerikanisch-libanesischer Komiker
 Raduan Nassar (* 1935), brasilianischer Schriftsteller libanesischer Herkunft
 Salma Nassar (* 1991), ägyptische Squashspielerin
 Salwa Nassar (1913–1967), libanesische Physikerin und Hochschullehrerin 
 Samir Nassar (* 1950), maronitischer Erzbischof der Erzeparchie Damaskus
 Zeina Nassar (* 1998), deutsche Boxerin
 Walid Nassar (* ≈1970), libanesischer Bauingenieur und Politiker